Володимир Святославич (бл. 960 — 1015) — великий князь Київський (980—1015), хреститель Русі, син Святослава Ігоровича.
 Володимир Святославич (?—1161) — князь рязанський.
 Володимир Святославич (?—1201) — князь новгородський, син чернігівського та київського князя Святослава Всеволодовича.
 Володимир Святославич — безудільний князь смоленський, син смоленського князя Святослава Івановича.

Див. також 
 Володимир